Oppsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oppsjön (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (6,19 ha)
Oppsjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (31,6 ha)
Oppsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Nybro kommun,  (12,7 ha)
Oppsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Oppsjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (3,6 ha)
Oppsjön, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (32,9 ha)
Oppsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (1,66 km²)
Oppsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (19,2 ha)
Oppsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,47 km²)

Finland
Oppsjön, Kökar sjö i Kökars kommun, Åland,  (21,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn